Schleich är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Ludwig Schleich

 Ernst Schleich
 Martin Schleich

Tyska efternamn